L60 steht für:
 IFA L60, Lastkraftwagen
 für das nicht in Serie gegangene DKW-Leichtmotorrad L60

L-60 steht für:
 Aero L-60, tschechoslowakisches Mehrzweckflugzeug
 Stridsvagn L-60, schwedischer Panzer